Bdellodes är ett släkte av plattmaskar. Bdellodes ingår i familjen Bdellouridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Bdellodes